Hairston ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Hairston (* 1929), US-amerikanischer Boxer
 Jester Joseph Hairston (1901–2000), US-amerikanischer Filmschauspieler und Komponist
 Marlon Hairston (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler
 Mike Hairston (* 1977), deutscher Handballspieler
 Nelson G. Hairston (1917–2008), amerikanischer Ökologe